Příjmení Cieslar či Cieślar nosí více osobností:
 muži
 Adam Cieślar (* 1949) – emeritní kurátor Slezské církve evangelické
 Andrzej Cieślar (* 1981) – český malíř polské národnosti
 Jiří Cieslar (1951–2006) – český filmový a literární kritik, vysokoškolský pedagog
 Karel Cieślar (* 1954) – český architekt polské národnosti
 Milan Cieslar (* 1960) – český filmový a televizní režisér
 Zdeněk Cieslar (* 1973) – český fotbalista
 ženy
 Ewa Cieślar (* 1955) – polská evangelická diakonka
 Jana Cieslarová-Bruková (* 1971) – česká reprezentantka v orientačním běhu, mistryně světa

Česká příjmení